Línea 429 o línea 429 pueden referirse a:
Línea 429, línea de autobús interurbano de la Comunidad de Madrid, España.
Línea 429, línea de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
Línea 429c, línea de autobús de Santiago, Chile.